Ел Хабонеро има више значења:

 Ел Хабонеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хабонеро (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хабонеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хабонеро (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хабонеро, Херонимо Димас (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику